François Pitot (2005-), patineur artistique français ;
 Henri Pitot (1695-1771), ingénieur en hydraulique français ;
 un système pitot-statique
 le théorème de Pitot
 le tube de Pitot
 Jacques-François Pitot (1761–1831), homme politique américain.
Patronyme français